Пор-Луи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Пор-Луи — в департаменте Морбиан;
 Пор-Луи — в заморском департаменте Гваделупа.